Oerlikon peut correspondre à plusieurs choses :

 Oerlikon, un quartier de Zurich, Suisse
 OC Oerlikon, une entreprise suisse du secteur des technologies (auparavant Oerlikon-Bührle puis Unaxis)
 Oerlikon Balzers, filiale de ce groupe spécialisée dans le dépôt de revêtement sur des pièces mécaniques
 Oerlikon Contraves, une entreprise suisse d'armes anti-aériennes
 Oerlikon 20 mm, une arme fabriquée par Oerlikon Contraves
 Oerlikon 35 mm, canon bitube antiaérien de  fabriqué par Oerlikon Contraves